Влади́мир Полета́ев:
 Полетаев, Владимир Владимирович (род. 1975) — российский государственный деятель.
 Полетаев, Владимир Григорьевич (1951—1970) — русский поэт и переводчик.
 Полетаев, Владимир Евгеньевич (1924—1993) — российский историк, доктор наук, профессор.